Calang La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Calam La (bergspass i Kina, lat 32,50, long 92,40), Tibet, 
 Calam La (bergspass i Kina, lat 31,80, long 90,30), Tibet, 
 Calam La (bergspass i Kina, lat 32,20, long 88,00), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar